Finalen av Copa Libertadores 1994 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan de argentinska Vélez Sarsfield och de regerande mästarna São Paulo, där Vélez Sarsfield tog sin första titel efter att ha vunnit efter straffsparksläggning.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 1994 på rsssf.com

Sportevenemang i Buenos Aires
Internationella sportevenemang i São Paulo
1994 i Argentina
1994 i Brasilien
CA Vélez Sársfield
São Paulo FC
Fotbollsåret 1994
Internationella fotbollstävlingar i Argentina
Internationella sportevenemang i Brasilien
Buenos Aires under 1900-talet
São Paulo under 1900-talet